Версо́г, Версоґ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 310 км на південний схід від Парижа, 130 км на південний захід від Діжона, 60 км на захід від Макона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 89 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 208,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Версог на сайті французького Національного інституту географії
 Версог на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Версог на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Версог на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Версог на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сона і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сона і Луара